André Déglise-Favre (1918–1943) est un résistant français.
Fabien Deglise (1971–) est un journaliste, chroniqueur, blogueur, conférencier et essayiste québécois.
Maurice Déglise (1903–1972) est un militant communiste puis collaborationniste français.